Cephalobidae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Cephalobidae i ordningen Rhabditida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Rhabditida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cephalobidae 39 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Cephalobidae